xla – codice ISO 639-3 della lingua kamula
 XLA – nominativo ICAO a tre lettere della ex compagnia aerea XL Airways UK